

Persone
Giovanni Battista Pergolesi – compositore italiano del XVIII secolo
Michelangelo Pergolesi – artista decorativo italiano del XVIII secolo
Ferruccio Pergolesi – giurista italiano

Altro
Pergolesi – abitanti di Pergola, comune nelle Marche
Pergolesi – film del 1932 diretto da Guido Brignone
7622 Pergolesi – asteroide della fascia principale del sistema solare
Andrea Pergolesi – personaggio della soap opera Un posto al sole
Teatro Giovanni Battista Pergolesi – teatro storico di Jesi